M47 peut signifier :

Domaine militaire 
 M47 Dragon, un missile antichar américain ;
 M47 Patton, un Char de combat américain.

Sciences 
Astronomie
 M47 (ou NGC 2422), un amas ouvert situé dans la constellation de la Poupe.

Médecine
 Spondylarthrose, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  Route serbe M47 reliant Krnjača à Belgrade.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres